In 2013 werd het 41ste seizoen gespeeld van de Premier League, de hoogste voetbalklasse van Nigeria. Kano Pillars behaalde voor de derde keer in de clubgeschiedenis het landskampioenschap.

Eindstand

Externe link
 Tabel bij RSSSF

Premier League (Nigeria)
Competitievoetbal 2013